Treze - o numeral
Treze Futebol Clube - um clube de futebol brasileiro da cidade de Campina Grande
Treze (House)
Treze - um programa de televisão da RTP
Ou ainda:
13 - o ano 13 d.C.

Desambiguação